Кантон Сен-Жан-де-Морьен () — один из 19 кантонов департамента Савойя, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция. INSEE код кантона — 7317. Он полностью находится в округе Сен-Жан-де-Морьен. Кантон был создан в 1860 году. Общая площадь кантона составляет 632,34 км², население — 22 656 человек.

История 
Кантон Сен-Жан-де-Морьен был создан в 1860 году, и до 2015 года в него входило 16 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Савойя уменьшилось с 37 до 19. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. В состав кантона Сен-Жан-де-Морьен 22 марта 2015 года были добавлены коммуны кантона Ла-Шамбр, и общее количество коммун кантона увеличилось до 30.

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Сен-Жан-де-Морьен составляло 22 656 человек. Из них 21,9 % были младше 20 лет, 19,5 % — старше 65. 18,4 % имеет высшее образование. Безработица — 7,0 %. Экономически активное население (старше 15 лет) — 11093 человек.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 1,2 % — сельскохозяйственные работники, 8,5 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 7,8 % — работники интеллектуальной сферы, 25,4 % — работники социальной сферы, 28,0 % — государственные служащие и 29,2 % — рабочие.

Коммуны кантона 
C 2015 года в кантон входят 30 коммуны, административный центр находится в коммуне Сен-Жан-де-Морьен.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Сен-Жан-де-Морьен баллотировались 2 пары кандидатов (явка составила 45,12 %). Во втором туре 29 марта, Пьер-Мари Шарво и Моник Шевалье были избраны с поддержкой 61,19 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 43,93 %.

Примечания 

Кантоны департамента Савойя